Llista dels 353 municipis del departament francès d'Ille i Vilaine (35).

Ille i Vilaine